

Пам'ятні дати та ювілеї

Видатних особистостей

Події 
 похід Лева Даниловича з ординцями на Литву у відповідь на здобуття великим литовським князем Тройденом Дорогочина.

Особи

Призначено, звільнено

Народились

Померли

Засновані, зведені

Зникли, скасовані

Видання, твори

Примітки

Посилання